Cet article traite du box-office de 2013 en Allemagne.

Les 50 premiers films 
Par pays d'origine des films (Pays producteur principal)
 États-Unis : 35 films
 Allemagne : 14 films
 Royaume-Uni : 1 film
  : 50 films

Box-office Allemagne